Marianna kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Marianna (Arkansas)
Marianna (Florida)
Marianna (Pennsylvania)